Por Armando Jaramillo puede referirse a:

 Armando Jaramillo Valderrama, político y abogado chileno.
 Armando Jaramillo Lyon, político y abogado chileno, hijo del anterior.